Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Alicia Molik che ha battuto in finale Marija Šarapova 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Assente
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Marija Šarapova (finale)

 Assente
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Patty Schnyder (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2004